

События 
 1 сентября
 Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, включая углублённую и всеобъемлющую зону свободной торговли с Европейским единым рынком, вступило в силу в полном объёме. Ранее отдельные положения соглашения  до полного вступления в силу.
 Верховный суд Кении признал недействительными результаты президентских выборов прошедших 8 августа, на которых победил действующий президент Ухуру Кениата, и постановил провести новые выборы в течение 60 дней.
 В Гамбурге представители 12 стран, в том числе российские учёные, запустили уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах, который позволит отследить молекулярные процессы и подробно изучить механизм взаимодействия атомов.
 2 сентября
 Австралия и Восточный Тимор достигли соглашения в споре о морской границе в Индийском океане.
 3 сентября
 Сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки в магнитудой от 5,6 до 6,4 на территории провинции Хамгён-Пукто в КНДР, где расположен ядерный полигон Пунгери. Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом. Мощность взрыва по оценкам японских сейсмологов составила до 100 килотонн.
 Несколько сотен человек провели несанкционированный митинг в Москве на Большой Никитской улице у посольства Мьянмы, требованием остановить геноцид исповедующей ислам этнической группы Рохинджа в Мьянме.
 4 сентября
 Центральный банк Китая признал незаконной финансовой деятельностью проведение операций ICO (Initial Coin Offering) — сбор средств инвесторов с использованием криптовалют.
 Число участников митинга в поддержку мусульманского населения Мьянмы на площади перед мечетью «Сердце Чечни» в Грозном, по официальным данным, превысило миллион человек.
 В Узбекистане почти вдвое девальвирована национальная денежная единица сум.
 5 сентября
 Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дайр-эз-Заура.
 Новым премьер-министром Тайваня назначен Лай Циндэ. Он сменил на этом посту , который подал в отставку из-за роста критики в адрес правительства и падения рейтинга правящей партии.
 Президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН резолюцию о введении миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины.
 В Индии убита журналистка Гаури Ланкеш, известная своей критикой индуистского национализма.
 6 сентября
 Казахстан занял первое место в СНГ по уровню потребления, обогнав Россию (в условных долларах по покупательной способности российского рубля и казахстанского тенге).
 Основательница крупнейшего в мире портала для доступа к научным публикациям Sci-Hub Александра Элбакян объявила, что проект больше не будет работать с российской аудиторией, объяснив это травлей со стороны российского научного сообщества.
 Президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса договорились об увеличении лимита государственного долга США, чтобы избежать дефолта.
 Президент США Дональд Трамп отменил программу под названием «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA), которая давала возможность отсрочить депортацию для более чем 750 тысяч детей нелегальных иммигрантов, приехавших в страну.
 Из-за самой мощной за последние 12 лет вспышки на Солнце (X9,3) произошло ухудшение мобильной связи на территории Европы и Америки.
 7 сентября
 Почти все постройки и инфраструктура небольшого карибского острова Барбуда разрушены после того, как по нему прошелся ураган «Ирма». Разрушен аэропорт Принцессы Юлианы в нидерландской части острова Сен-Мартен.
 8 сентября
 Конституционный суд Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума о самоопределении.
 В Мексике в 137 км к юго-западу от города Тонала произошло землетрясение силой 8,2 балла, в результате которого погибли по меньшей мере 65 человек; это землетрясение стало самым сильным в Мексике за последние 100 лет.
 9 сентября
 В качестве решения экологических проблем Китай рассматривает полный запрет бензиновых и дизельных автомобилей, заявил замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гуобинь.
 Саудовская Аравия приостановила любой диалог с Катаром, обвинив страну в «искажении фактов», сразу после телефонного разговора между лидерами обеих стран о разрешении кризиса в Персидском заливе.
 Парламент Косова избрал лидера Альянса за будущее Косова Рамуша Харадиная новым премьер-министром этого частично признанного государства.
 10 сентября
 В крупных российских городах прошла массовая эвакуация торговых центров из-за угроз по телефону, в числе городов — Пермь, Челябинск, Уфа, Омск, Владивосток, Магадан, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Рязань, Брянск.
 Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, лишённый украинского гражданства и не имеющий документов, пытался проникнуть на территорию Украины на поезде, состав задержан в польском Пшемысле (Перемышле), тогда Михаил Саакашвили отправился к польско-украинской границе на автобусе, ему удалось пересечь польско-украинскую границу, после того как на контрольно-пропускном пункте «Шегини» в Львовской области сторонники политика прорвали оцепление.
 Сотрудники полиции задержали полторы сотни человек с Дворцовой площади Санкт-Петербурга (Россия) на несогласованном митинге поддержки мусульман-рохинджа в Мьянме.
 11 сентября
 На парламентских выборах в Норвегии, по предварительным данным, правящая правоцентристская коалиция вместе с союзниками может получить 89 мандатов в 169-местном парламенте и право на формирование правительства.
 12 сентября
 Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» из-за угроз безопасности отказалась от показа фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя.
 В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.
 Apple представила новый iPhonе X.
 Газета The New York Times со ссылкой на гендиректора ВАДА сообщила, что имеющихся доказательств недостаточно для подтверждения нарушения антидопинговых правил 95 российскими легкоатлетами.
 13 сентября
 Более 10 тысяч человек были эвакуированы в России из торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва.
 Международный олимпийский комитет наделил Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США) правом принять Летних Олимпийских игр 2024 года и Летних Олимпийских игр 2028 года соответственно.
 Руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций, призвали МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
 14 сентября
 Приведена к присяге первая женщина-президент Сингапура 63-летняя Халима Якоб.
 В США вручили очередные Шнобелевские премии.
 Исследования показали, что манускрипт Бакхшали содержит, вероятно, самое древнее упоминание ноля.
 15 сентября
 КНДР произвела новый ракетный запуск, первый после ужесточения санкций против страны. Южная Корея в ответ запустила в рамках учений несколько своих баллистических ракет.
 Космический аппарат Кассини-Гюйгенс, после изучения Сатурна в течение 13 лет, уничтожен путем погружения в атмосферу Сатурна.
 Генеральный секретарь ФРЕТИЛИН Мари Алкатири стал новым премьер-министром Восточного Тимора. Он сформировал правительство меньшинства.
 16 сентября
 Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон ушёл в отставку после выхода партии Светлое будущее из правительственной коалиции.
 17 сентября
 Приведено к присяге новое правительство Перу во главе с Мерседес Араос. Предыдущий состав кабмина получил вотум недоверия от конгресса.
 Объявлены лауреаты премии «Эмми». Лучшим комедийным сериалом признан «Вице-президент», лучшим драматическим — «Рассказ служанки».
 18 сентября
 В Турции начался очередной суд по делу о попытке переворота фигуранты которого около тридцати журналистов, бывших сотрудников оппозиционной газеты «Заман».
 Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, достигло 28.
 19 сентября
 Землетрясение в Мексике магнитудой более 7 Mw в 49 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса и в 100 км от столицы Мехико. Погибли 370 человек и более 6000 получили ранения.
 В Москве открыли памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову, на монументе по ошибке изображена схема немецкого автомата «Штурмгевер».
 20 сентября
 В Москве силовики задержали главу организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина за призывы к противоправным действиям, в том числе к поджогам кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм «Матильда».
 51 страна подписала в ООН Договор о запрещении ядерного оружия.
 В Саудовской Аравии женщин впервые пригласили на стадион на торжества по случаю Дня объединения королевства в рамках реформ «Видение 2030».
 21 сентября
 Впервые за 18 лет агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Китая до «А+» с прогнозом «стабильный».
 Компания Google и тайваньский производитель смартфонов HTC заключили сделку на 1,1 млрд долларов с целью расширения бизнеса по производству электронных устройств.
 22 сентября
 Правящая Народная партия Арубы в третий раз подряд выиграла выборы в парламент.
 23 сентября
 Парламентские выборы в Новой Зеландии. Правящая Национальная партия одержала победу, набрав 46 % голосов, что позволяет ей рассчитывать на 58 из 120 мест в парламенте.
 24 сентября
 В Германии прошли парламентские выборы.
 В Сирии в результате миномётного обстрела погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.
 25 сентября
 В Иракском Курдистане прошёл референдум о независимости.
 Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение обучения в школах на русском языке с 2020 года.
 26 сентября
 Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года.
 Соломоновы Острова и Палестинская национальная администрация вступили в Интерпол.
 Вступил в должность новый президент Анголы Жуан Лоренсу. На этом посту он сменил Жозе Эдуарду душ Сантуша, находившегося у власти последние 38 лет..
 27 сентября
 В России ликвидирован последний боезапас химического оружия.
 Увольнения губернаторов в России: ушли со своих постов глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
 Произошло возгорание на одном из самых крупных оружейных складов Украины в Калиновке (Винницкая область).
 Глава Института прикладной физики РАН Александр Сергеев утверждён в должности президента РАН.
 28 сентября
 Увольнения губернаторов в России: президент России принял досрочную отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.
 В Каталонии в преддверии предстоящего референдума о независимости испанской полицией изъято более 2,5 миллионов бюллетеней для голосования, а также около 100 избирательных урн.
 Следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве, президент России подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову, больше 40 тысяч пассажиров этой авиакомпании застряли в аэропортах.
 30 сентября
 В России вступил в силу запрет на книгу Яна Новак-Езёраньского «Восточные размышления», которая ранее была признана экстремистской.
 Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии от участия в чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2017 года.

См. также

Примечания